Siung je čínské slovo, které může označovat

 Siung (Che-pej) – okres v městské prefektuře Pao-ting v provincii Che-pej;
 Siung (příjmení) – čínské příjmení;